Brooklyn ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Brooklyn (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
 Brooklyn (Tasman), Neuseeland
 Brooklyn (Wellington), Neuseeland
 Brooklyn (Pretoria), Stadtviertel von Pretoria, Südafrika
 Maotole, Südafrika; bis 2008 Brooklyn
 Brooklyn, Stadtbezirk von New York City, Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Coffee County, Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Conecuh County, Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Cullman County, Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Connecticut), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Saint Clair County, Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Saline County, Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Schuyler County, Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Fayette County, West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Wetzel County, West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Wisconsin), Ort im Dane County und im Green County, Wisconsin, Vereinigten Staaten
 Brooklyn (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Brooklyn (Town, Green Lake County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Brooklyn (Town, Washburn County), Town(ship) in Wisconsin, Vereinigte Staaten

Personen:
 Raphael of Brooklyn (1860–1915), erster in Amerika konsekrierter orthodoxe Bischof 

Sonstiges:
 Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten, ein US-amerikanischer Film von John Crowley aus dem Jahr 2015
 Brooklyn (Film), ein französischer Film von Pascal Tessaud aus dem Jahr 2014
 USS Brooklyn, Schiff
 Brooklyn Baby, ein Lied der US-amerikanischen Sängerin Lana Del Rey
 Brooklyn Nine-Nine, ein fiktives Polizeirevier in Brooklyn, New York City 

im NRHP gelistete Objekte:
 Brooklyn Academy of Music, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 06000251
 Brooklyn Bank Building, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 84002912
 Brooklyn Borough Hall, in New York City, New York, ID-Nr. 80002630
 Brooklyn Bridge, in New York City, New York, ID-Nr. 66000523
 Brooklyn Bridge-City Hall Subway Station (IRT), in New York City, New York, ID-Nr. 05000674
 Brooklyn Centre Historic District, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 99000238
 Brooklyn Church and Cemetery, in Chatham, Louisiana, ID-Nr. 84001294
 Brooklyn Green Historic District, in Brooklyn, Connecticut, ID-Nr. 82004401
 Brooklyn Heights Historic District, in New York City, New York, ID-Nr. 66000524
 Brooklyn Historic District, in Smithfield, North Carolina, ID-Nr. 00000443
 Brooklyn Historical Society, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 91002054
 Brooklyn Hotel, in Brooklyn, Iowa, ID-Nr. 79000933
 Brooklyn Lodge, in Centennial, Wyoming, ID-Nr. 89001068
 Brooklyn Memorial Methodist Church, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 87000430
 Brooklyn Museum, in New York City, New York, ID-Nr. 77000944
 Brooklyn No. 4 Fire House, in Oshkosh, Wisconsin, ID-Nr. 95001505
 Brooklyn Public Library-Central Building, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 01001446
 Brooklyn School District #42, in Beresford, South Dakota, ID-Nr. 04001364
 Brooklyn Store and Post Office, in Brooklyn, Virginia, ID-Nr. 95001557
 Brooklyn Tobacco Factory, in Brooklyn, Virginia, ID-Nr. 95001559
 Brooklyn Trust Company Building, in Brooklyn, New York, ID-Nr. 09000632
 Brooklyn-South Square Historic District, in Salisbury, North Carolina, ID-Nr. 85001449

Siehe auch:
 Brooklyn Township
 Brooklyn Heights
 Brooklyn Park
 Brooklin
 Brookline